Необходимое убийство () — кинофильм режиссёра Ежи Сколимовского, снятый в 2010 году в совместном производстве Польша-Норвегия-Ирландия-Венгрия. Сценарий написан самим режиссёром совместно с Евой Пясковской.

Фильм был представлен публике 6 сентября 2010 года на Венецианском кинофестивале 2010 года.

Слоган — «Run to live… kill to survive» (Беги, чтобы жить… убей, чтобы выжить).

Сюжет 
Американские военные перевозят в Европу Мохаммеда, боевика исламского движения талибан, схваченного в Афганистане. Неожиданно происходит автокатастрофа, и пленнику удаётся бежать. Вырвавшись на свободу, преследуемый армией Мохаммед оказывается в незнакомой обстановке и в условиях непривычного климата. Теперь он готов на всё, чтобы выжить и вернуться домой!

В ролях 
 Винсент Галло — Мохаммед
 Эммануэль Сенье — Маргарет
 Дэвид Л. Прайс — допрашивающий офицер
 Николай Клеве Брош — пилот вертолёта
 Стиг Фроде Хенриксен — пилот вертолёта
 Фил Госс — военный врач
 Зэк Коэн — военный наёмник
 Ифтач Офир — военный наёмник
 Трэйси Спенсер Шипп — солдат
 Клаудиа Каса — велосипедистка
 Марк Гасперич — глава команды преследования

Награды 
 Особый приз жюри на Венецианском кинофестивале 2010 года и приз лучшему актёру (Кубок Вольпи) Винсенту Галло за изображение исламского беженца, а также награда CinemAvvenire за лучший фильм конкурса (по голосованию неофициального молодёжного жюри).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 «Необходимое убийство» на сайте «Variety»

Фильмы Ежи Сколимовского
Фильмы Польши 2010 года
Фильмы-драмы Норвегии
Фильмы-триллеры Ирландии
Фильмы-драмы Ирландии
Фильмы-триллеры Венгрии
Фильмы-драмы Венгрии
Военные фильмы Польши
Фильмы на английском языке
Фильмы Венгрии 2010 года
Фильмы — лауреаты премии Большого жюри Венецианского кинофестиваля
Фильмы Ирландии 2010 года